Наталья Ивановна Кованько (Фастович) (1899—1967) — российская актриса немого кино.

Биография 
Родилась в Ялте 13 сентября (по другим данным 9 ноября) 1899 года. Сестра Бориса Фастовича.

Впервые снялась в кино в 1918 году.

Была женой режиссёра Виктора Туржанского, вместе с которым (и другими сотрудниками кинопредприятия «Товарищество И. Ермольева») в 1919 году на греческом товарном судне «Пантера» эмигрировали во Францию и обосновались в Париже. Здесь присоединились к предприятию И. Н. Ермольева. В 1926 году уехали в Голливуд.

После развода с мужем в 1935 году вернулась в Советскую Россию.

Умерла 23 мая 1967 года в Киеве. По другим данным — 21 июля 1974 года в Париже.

Фильмография 
  — Заколдованный круг — Зоя, невеста Жоржа
  — Иди за мной — Мария
  — Козы… козочки… козлы…
  — Приключения Стецюры
  — Так было, но так не будет — Мура, дочь Сурина
  — Бал Господень — Недда
  — Болотные миражи — Лия, дочь Гольдберга
  — Звезда Олимпии
  — Искатели жемчуга — Тата, дочь Мариэтты
 — — Вы просите песен — их нет у меня
  — Грех и искупление — Юлия
  — Оброненная мечта — Ната, дочь купца
  — Денщик (, Франция)
  — Сказки 1000 и одной ночи (, Франция)
  — Жан д’Агрев (, Франция)
  — Ночь карнавала (, Франция)
  — Пятнадцатый прелюд Шопена (, Франция)
  — Песнь торжествующей любви (, Франция)
  — Женщина в маске (, Франция)
  — Очарованный принц (, Франция)
  — Мишель Строгов (, Германия/Франция) — Надя
  — Волга в пламени (, Франция/Чехословакия) — Ольга

Примечания

Ссылки 
 Кованько Наталья Ивановна
 Кованько Наталия Ивановна